Конкурс песни «Евровидение-2014» (; ; ) — 59-й конкурс песни «Евровидение»; проходил в Дании с 6 по 10 мая 2014 года. Дания стала страной-победительницей предыдущего конкурса «Евровидение 2013», прошедшего в городе Мальмё, где победной песней стала «Only Teardrops» в исполнении певицы Эммили де Форест. Победителем конкурса стала представитель Австрии дрэг-квин Кончита Вурст. Её победа вызвала серьёзный резонанс в мире.

Конкурс вели трое ведущих — Лисе Рённе, Николай Коппель и Пилу Асбек. Впервые в истории конкурса трио ведущих состояло из двух мужчин и одной женщины. Это стал третий раз, когда Дания принимала у себя конкурс, в последний раз это случалось в 2001 году.

Тридцать семь стран подтвердили своё участие в конкурсе. 10 мая 2013 года в ходе пресс-конференции организаторов в Мальмё, исполнительный руководитель, Йон Ула Санн, отметил, что он надеется на возвращение стран, которые не участвовали в конкурсе 2013 года, и что Европейский вещательный союз (EBU) был в обсуждениях с этими странами в отношении их потенциальной доходности. Полуфиналы были назначены на 6 и 8 мая 2014 года, а финал прошёл вечером 10 мая 2014 года, несмотря на то, что изначально проведение конкурса было запланировано на неделю позже. Причиной того, что конкурс был перенесён вперёд на неделю, является удобство для городов-кандидатов.

Копенгаген, Хернинг, Хорсенс, Фредерисия и Ольборг стали пятью городами, которые подали свои заявки на проведение конкурса. Конкурс вела датская национальная телекомпания «DR», которую назначил Пернилле Горбо в качестве исполнительного продюсера для конкурса 2014 года. В конкурсе 2014 года можно также было увидеть возвращение Валентины Монетты, которая представляла Сан-Марино третий год подряд. Португалия в 2014 году приняла решение вернуться на конкурс после перерыва в 2013 году. Польша также объявила о своём возвращении после перерыва в два года. Черногория и Сан-Марино в первый раз вышли в финал конкурса со времени их дебюта в 2007 и 2008 годах соответственно.

Члены датской королевской семьи, кронпринц Фредерик и его жена, кронпринцесса Мэри присутствовали в финале в качестве гостей.

Место проведения

Копенгаген 
Датский национальный вещатель DR 2 сентября 2013 объявил о том, что конкурс песни Евровидение 2014 пройдёт в Копенгагене, в залах B&W, которые располагаются на площади «Рефсхалеёэн» на острове Амагер. Представляют собой старый промышленный комплекс, который стал важнейшим культурным центром города. Комплекс имеет огромные закрытые помещения. Копенгаген претендует на то, что это место соответствует всем требованиям ЕВС. По данным организации, его можно оставить в его первозданном «сыром и промышленном виде».

Лозунг конкурса — «Join Us», что означает «Присоединяйтесь к нам». Этот выбор был одобрен ЕВС и референтной группой.

Выбор места проведения 

На проведение конкурса песни Евровидение 2014 подали свои заявки пять городов: «Боксен Арена» (Хернинг), «Fængslet» (Хорсенс) и залы B&W (Копенгаген); Ольборг и Фредерисия уже отозвали свои заявки, также отказался принимать конкурс стадион «Паркен» в Копенгагене.

Формат 

Конкурс состоял из двух полуфиналов и финала, то есть в формате, который был в использовании с 2008 года. Десять стран с самыми высокими баллами в каждом полуфинале вышли в финал, где они присоединились к принимающей стране Дании и к пяти основным странам-спонсорам (известным как «Большая пятёрка») — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Ведущие 
4 февраля 2014 года датский вещатель «DR» объявил, что конкурс песни «Евровидение 2014» будут вести три человека — датские телеведущие Лисе Рённе и Николай Коппель, а также датский актёр Пилу Асбек.

Изменения в правилах 
20 сентября ЕВС совместно с командой Евровидения установили новые правила для конкурса песни Евровидение 2014. Йон Ула Санн сообщает, что правила собираются сделать более открытыми, тем самым ужесточив их. Система голосования не изменилась, голосование жюри по-прежнему составляет 50 % от общего результата каждой участвующей страны.

Согласно новым правилам, имена всех членов жюри будут объявлены ещё до начала конкурса, предположительно 1 мая 2014 года. После финала уже будут опубликованы все оценки каждого члена жюри, а также результаты голосования каждой участвующей страны. Изменения коснулись и отбора членов жюри — один и тот же член жюри будет судить только раз в три года.

Графический дизайн 
19 декабря 2013 года состоялась презентация темы дизайна конкурса и самого логотипа. Символом этого года стал сине-голубой бриллиант.

Видеооткрытки 
На Евровидении-2014 видеооткрытки были показаны следующим образом: показывают бриллиант (символ конкурса), зрителя "втягивает" в него и показывают как исполнитель изготавливает и фотографирует флаг своей страны. Например, открытка от Украины показывала, как Мария Яремчук приклеивает несколько жёлтых стикеров, а прибывающий на станцию синий поезд довершает изображение флага.

Сцена 

Сцена имела форму обыгранного в логотипе конкурса огромного бриллианта, на котором были прожекторы, а также временами фейерверки. Подиум сцены был устроен в виде огромного медийного экрана, окружённого прожекторами и соплами бьющих вверх мощных фейерверков в бассейне, в который спрыгивали танцоры некоторых шоу-выступлений. На сцене была установлена огромная 40-тонная конструкция в виде углового каркаса-лесов из световых трубок с прожекторами в узлах, на конструкцию проецировались лазерно-световые изображения. Всего сцена имела более 3000 огней и более чем 1200 квадратных метров светодиодных экранов.

Проведение

Жеребьёвка 
Распределение на полуфиналы прошло 20 января 2014 года в Копенгагене, где в общей сложности 28 стран были разделены на 2 полуфинала. Жеребьёвка прошла в мэрии Копенгагена. Страны-участницы, включая Швецию, Норвегию и Израиль, а также страны «Большой пятёрки», были автоматически распределены на два полуфинала и финал, остальные страны были разделены на 6 корзин.

Крым 
В конце апреля 2014 года, по итогам произошедших событий на Украине и в Крыму, Европейский вещательный союз и датская телекомпания «DR» приняли решение, что результаты телеголосования в регионе будут засчитываться как голоса от Украины — в связи с украинской принадлежностью операторов связи на полуострове.

Участники 
24 ноября референс-группа объявила, что Швеция и Норвегия будут участвовать в различных полуфиналах. Это было сделано для того, чтобы обеспечить справедливое распределение билетов в Скандинавском регионе. Таким образом, в Женеве было принято решение, что Швеция будет участвовать в первом полуфинале, а Норвегия во втором.

Возвращение 
  — 5 декабря 2013 года стало известно, что Польша объявила о своём возвращении после двухлетнего перерыва.
  — 7 ноября 2013 года вещатель Португалии RTP объявил, что страна возвращается на конкурс.

Отказ 
  — Представитель национального вещателя заявил, что Андорра не вернётся на Евровидение 2014 из-за нехватки средств и маленького бюджета страны.
  — Несмотря на то, что Болгария объявила о своём участии, 22 ноября 2013 года, местный телеканал BNT объявил об уходе Болгарии из конкурса из-за сокращения бюджета и финансовых причин. 7 января 2014 года болгарский вещатель, БНТ, официально подтвердил, что страна не будет принимать участие в конкурсе в 2014 году.
  — 18 ноября 2013 года стало известно, что Босния и Герцеговина возвращается на конкурс после одного года неучастия в конкурсе. Однако 18 декабря 2013 года было объявлено, что Босния и Герцеговина не будет принимать участие в связи с отсутствием спонсорства.
  — Главный исполнительный директор RTL Télé Lëtzebuerg Алиан Бервик заявил, что Люксембург не вернётся на конкурс, ссылаясь на финансовые трудности и отсутствие общественного интереса к конкурсу.
  — 11 сентября 2013 года марокканский национальный вещатель, SNRT, заявил, что у них нет намерений возвращаться на конкурс в следующем году. Следовательно, Марокко не будет участвовать в Дании на конкурсе песни Евровидение. И всё же SNRT не исключает возможность однажды вернуться на конкурс, но в настоящее время это пока вне планов.
  — Монакский вещатель, «Télé Monte Carlo» (TMC), сообщил сайту Esctoday.com, что страна не вернётся на конкурс в 2014 году.
  — 22 ноября 2013 года Сербия официально отказалась от участия в конкурсе по финансовым причинам.
  — отказывается возвращаться на конкурс в этом году. Представитель национального вещателя RTVS заявляет: «Евровидение за пределами наших возможностей». К тому же стране никогда не удавалось добиться успеха на конкурсе.
  — Хорватский вещатель HRT 19 сентября заявил, что страна не будет участвовать в конкурсе в 2014 году, ссылаясь на экономические трудности.
  — С 2010 года Чехия отказывается участвовать в конкурсе из-за неудачных выступлений её представителей. Представитель национального вещателя заявил: «Мы действительно не планируем участвовать в конкурсе Евровидение. Нашей стране не удавалось даже пройти в финал, и к тому же страна не набирала больше 9 очков в полуфиналах за 3 раза участия в конкурсе Евровидение».
  — Главный вещатель Кипра заявил о том, что Кипр отказывается участвовать на Евровидении 2014. Причина — финансовый кризис в стране.
  — 7 ноября 2013 года вещатель Турции TRT объявил, что они не примут участие в конкурсе 2014 года из-за текущей обстановки. Причиной такого решения стало вновь приведённое недовольство введения смешанного жюри/системы телеголосования и текущего статуса «Большой пятёрки».

Исполнители, уже участвовавшие в Евровидении ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Сёстры Толмачёвы (Детское Евровидение 2006 — 1 место)
 : Паула Селинг и Ови (Евровидение 2010 — 4 место в полуфинале, 3 место в финале)
 : Валентина Монетта (Евровидение 2012 — 14 место в полуфинале, Евровидение 2013 — 11 место в полуфинале)

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Тияна Дапчевич (Евровидение 2008, как бэк-вокалистка Тамары Тодевской () — 10 место в полуфинале).

Вернувшиеся как бэк-вокалисты 
 : Мартина Маерле:
 Евровидение 2003, как бэк-вокалистка Клаудии Бени () — 15 место в финале;
 Евровидение 2007, как бэк-вокалистка Алёнки Готар () — 7 место в полуфинале, 15 место в финале;
 Евровидение 2008, как бэк-вокалистка Ребеки Дремель () — 11 место в полуфинале;
 Евровидение 2008, как бэк-вокалистка Стефана Филиповича () — 14 место в полуфинале;
 Евровидение 2009 () — 16 место в полуфинале;
 Евровидение 2011, как бэк-вокалистка Майи Кеуц () — 3 место в полуфинале, 13 место в финале;
 Евровидение 2012, как бэк-вокалистка Евы Бото () — 17 место в полуфинале.

Первый полуфинал 
В первом полуфинале голосовали: , , . Синим цветом помечены страны, прошедшие в финал.

 1.Песня на английском языке, однако в ней содержится несколько фраз на латышском языке.

Второй полуфинал 
Во втором полуфинале голосовали: , , . Синим цветом помечены страны, прошедшие в финал.

Финал 

 2.Песня на французском языке, однако в ней содержится несколько фраз на английском и испанском языках.

Результаты

Первый полуфинал

12 баллов в первом полуфинале 
Ниже приводится краткая информация о максимальных 12 баллов в каждой стране награждённых в другой в первом полуфинале:

Второй полуфинал

12 баллов во втором полуфинале 
Ниже приводится краткая информация о максимальных 12 баллов в каждой стране награждённых в другой во втором полуфинале:

Финал

12 баллов в финале 
Ниже приводится краткая информация о максимальных 12 баллов в каждой стране награждённых в другой в финале:

Ниже приводится краткая информация о баллах данных от жюри и телезрителей от каждой страны в финале:

Связанные события

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона () впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине, Эстония лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

Премия OGAE 
OGAE (; ) является одной из двух крупнейших международных фан-клубных сетей конкурса Евровидение. Она имеет филиалы по всей Европе. Образована в 1984 году в Финляндии. Все страны, когда-либо принимавшие участие в Евровидении, могут иметь свои собственные премии ОГАЕ. Страны, не имеющего своего собственного фан-клуба, с 2004 года объединены в общую организацию «OGAE Rest of World». Каждый год организация формулирует четыре некоммерческих конкурса — конкурс песни, «Второй шанс», видеоконкурс и конкурс авторской песни.

Традиционно все европейские ОГАЕ фан-клубы устраивают опрос, в ходе которых и выявляется победитель. Пятёрка лучших песен по версии ОГАЕ представлена ниже в таблице.

Премия Барбары Декс 

Барбара Декс — представительница Бельгии на конкурсе песни Евровидение 1993. Несмотря на превосходное исполнение, было отмечено, что платье и макияж сильно испортили общую «картину», и певица заняла последнее место, получив всего три балла.

В 1997 году утверждена одноимённая премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Определение победителя ежегодно проводится сайтом EurovisionHouse.nl. Проголосовать за одного из конкурсантов может любой желающий.

В этом году для вручения премии Барбары Декс проголосовал в общей сложности 1101 человек. Большинство голосов являлись действительными, хотя как всегда некоторые из голосов должны были не учитываться, так как есть такие голоса, которые были даны одним человеком. Победу с большим отрывом одержала литовская участница Вилия Матачюнайте за её кожаный наряд с голубыми вставками. ТОП-10 участников указан в таблице ниже:

Критика участников от России 
Британский критик Уильям Ли Адамс и датский политик Лассе Куванг Расмуссен расценили песню «Shine» как политизированную и выступили за отстранение сестёр Толмачёвых от конкурса. Во время квалификации, когда Россия была объявлена финалистом конкурса, из зала раздавались недоброжелательные возгласы. Аналогичное восприятие было во время объявления российских результатов от Алсу и при присуждении наивысших баллов (8, 10, 12) российским музыкантам.

Международное голосование и телетрансляция

Глашатаи 
Порядок, в котором каждая страна объявила свои голоса, был определён в жеребьёвке по итогам жюри после результатов репетиции. Все глашатаи показаны ниже в списке от каждой страны:

  — Сабина Бабаева ()
 (Представительница Азербайджана на конкурсе песни «Евровидение 2012»)
  — Адриана Мангания ()
  — Паулина Хылевская ()
  — Андри Джаху ()
  — Микеле Перниола ()
 (Представитель Сан-Марино на «Детском конкурсе песни Евровидение 2013»)
  — Софи Лассен-Кальке ()
  — Тияна Мишкович ()
  — Соня Арджинт Йонеску ()
  — Алсу
 (Представительница России на конкурсе песни «Евровидение 2000» и соведущая на конкурсе песни «Евровидение 2009»)
  — Тим Даувсма ()
  — Валентина Росси ()
  — Элоди Суиг ()
  — Скотт Миллс ()
  — Ральфc Эйландc ()
 (Представитель Латвии на конкурсе песни «Евровидение 2013»)
  — Анна Аванесян ()
  — Бенедикт Вальссон ()
  — Марко Марк ()
  — «Alcazar»
  — Алёна Ланская
 (Представительница Белоруссии на конкурсе песни «Евровидение 2013»)
  — Хелена Фишер ()
  — 
  — Жуана Телеш ()
  — Маргрет Руед ()
  — Лаури Пихлап ()
 (Победитель на конкурсе песни «Евровидение 2001» в составе группы «2XL»)
  — 
  — Оливия Фуртунэ ()
  — Никки Бирн ()
  — 
  — Игнас Крупавичюс ()
  — Катарина Беллович ()
  — Каролина Касадо ()
  — Анжелика Влиге ()
  — Линус ()
  — Злата Огневич
 (Представительница Украины на конкурсе песни «Евровидение 2013»)
  — Курт Эшбахер ()
  — Софо Геловани () и Нодико Татишвили ()
 (Представители Грузии на конкурсе песни «Евровидение 2013»)
  — Ула Фурлан ()

Комментаторы 

  — Джулия Земиро () и Сэм Панг ();будет объявлен
  — Анди Кнолль ()
  — Андри Джаху ()
  — будет объявлен
  — Эрик Антаранян () и Анна Аванесян ()
  — Евгений Перлин ()
  — Петер Ван де Вейре () и Ева Делеман (); Жан-Луи Лаэ () и Морин Луис ()
  — Скотт Миллс () и Лаура Уитмор (); Грэм Нортон (); Ана Матроник (); Кен Брюс ()
  — Габор Гундель Такач ()
  — Петер Урбан ()
  — Мария Козаку ()
  — Ладо Татишвили () и Тамуна Мусеридзе ()
  — Оле Тёпхольм (); Питер Фалктофт () и Эсбен Бьерре Хансен (); Андерс Бисгаард ()
  — будет объявлен; Коби Менора () и Юваль Каспин ()
  — Феликс Бергссон ()
  — Хосе Мария Иньиго ()
  — Марти Уилан (); Шей Бирн () и Збышек Залински ()
  — Марко Ардеманьи () и Филиппо Солибелло (); Линус () и Никола Савино ()
  — Диана Снегина и Калдыбек Жайсанбай
  — будет объявлен
  — Мелина Карагеоргиу ()
  — Валтерс Фриденбергс () и Карлис Бумейстарс ()
  — Дарюс Ужкурайтис ()
  — Каролина Петковска ()
  — Карло Борг Боначи ()
  — Даниела Бабич ()
  — Корналд Мас () и Ян Смит ()
  — Олав Виксмо Слеттан (); Ронни Бреде Осе (), Силье Рейтен Норднес () и Лине Эльвсосхаген ()
  — Артур Ожех ()
  — Сильвия Альберто ()
  — Ольга Шелест и Дмитрий Губерниев
  — Богдан Стэнеску ()
  — Лия Фьорио () и Джиджи Рестиво (); Джон Кеннеди О’Коннор () и Ямари Милкович ()
  — Силвана Груич ()
  — Андрей Хофер ()
  — будет объявлен
  — Йорма Хиетамяки () и Санна Пирккалайнен (); Ева Франц () и Йохан Линдрос ()
  — Сириль Феро () и Наташа Сен-Пьер (); Одри Шово () и Бруно Берберес ()
  — Тимур Мирошниченко () и Татьяна Терехова (; Олена Зелинченко ()
  — Александар Костадинов ()
  — Соня Савович () и Саня Пейович ()
  — Свен Эпини (); Сэнди Альтерматт () и Алессандро Бертольо (); Жан-Марк Ришар () и Валери Ожье ()
  — Малин Олссон () и Эдвард аф Силлен (); Каролина Норен () и Ронни Риттерланд ()
  — Марко Рейкоп (); Март Юр () и Андрус Кивиряхк ()

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Евровидения

 
2014 год в музыке
2014 год в телевидении